Флаг муниципального образования Мги́нское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2800.

Описание 
«Флаг муниципального образования Мгинское городское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Мгинское городское поселение в синем, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле лазоревый (синий, голубой) столб, окаймлённый серебром и обременённый повышенным золотым восстающим львом, держащим в пасти такую же стрелу, сопровождаемым поверх всего в оконечности золотым крылатым колесом».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Фигуры флага в аллегорической форме символизируют историю посёлка, возникшего как железнодорожная станция в 1901 году на землях, принадлежавших роду Юсуповых. В основу флага муниципального образования Мгинское городское поселение положен фрагмент родового герба Юсуповых.

Золотой восстающий лев — символ исторического вхождения этих земель во владения Юсуповых, стрела — символ развития от маленькой, затерянной среди лесов железнодорожной станции до современного нам городского поселения, сложившегося после окончания Великой Отечественной войны.

Золотой лев на флаге символизирует силу, мужество, храбрость, отвагу.

Стрела символ бывших охотничьих угодий Юсуповых и его мызы — Успенской (Сологубовки).

Золотое крылатое колесо — традиционный символ железной дороги, символ неразрывной связи истории посёлка и железнодорожной станции Мга. Мга — железнодорожный узел, из которого поезда следуют на Волховстрой, Кириши, Саблино, Санкт-Петербург, Невдубстрой (Кировск).

Красный цвет — кровь павших здесь советских воинов-героев. Район посёлка Мги в 1941 и в 1944 годах был местом кровопролитных боёв. Красный цвет символизирует мужество, любовь, храбрость, смелость, неустрашимость.

Синий цвет (лазурь) — река Мга, по которой и назван посёлок, символизирует истину, знание, честность, верность, безупречность.

Жёлтый цвет (золото) — верховенство, величие, слава, интеллект, постоянство, справедливость, добродетель, верность, уважение, великолепие.

Белый цвет (серебро) — совершенство, простота, правдивость, благородство, чистота помыслов, невинность, непорочность, мудрость, мир.

Примечания